

Geografia

Italia 
 Besana in Brianza – comune della Lombardia

Persone 
 Alessandro Besana (1814-1897) – politico italiano
 Enrico Besana (1813-1877) – patriota e politico italiano
 Gariberto di Besana (?-921) – arcivescovo italiano

Altro 
 Rotonda della Besana – edificio di Milano
 Besana  – industria dociaria